Het lelijke eendje (sprookje)
Het lelijke eendje (lied)

Met "een lelijk eendje" wordt meestal de Citroën 2CV bedoeld.